Darth Vader (Darth Vader): A Star Wars univerzumban játszódó, négy különböző történetből álló képregénysorozatot Haden Blackman és Tim Siedell írták. 2011. januárja és 2014. áprilisa között képregényfüzetekben, 2011. decembere és 2014. júliusa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Darth Vader történetei 19 évvel ezelőtt játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Darth Vader és az elveszett parancs

Darth Vader és a kísértetbörtön

Darth Vader and the Ninth Assassin

Darth Vader és az árnyak sírása

Marvel Comics

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 1

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 3

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 4

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények